Y Waun (in lingua gallese: "la brughiera") può riferirsi alle seguenti località del Galles:

 Y Waun, nome in gallese della città di Chirk, nel distretto di Wrexham
 Y Waun, nome in gallese della community di Heath, vicino a Cardiff